Termenul Altenkirchen poate să însemne:
 Altenkirchen (district)
 Altenkirchen (Westerwald)
 Altenkirchen (Pfalz)
 Altenkirchen (Rügen)